

Могилів — село, Дніпропетровська область, Дніпровський район
 Могилів-Подільський  — місто, районний центр, Вінницька область, Могилів-Подільський район

Могильов — місто, Білорусь, адміністративний центр Могильовської області